Loewenich ist der Familienname folgender Personen:

 Barto von Löwenigh (auch: Löwenich; 1799–1853), deutscher Politiker und Polarreisender
 Clemens von Loewenich (1860–1936), Senatspräsident am OLG Nürnberg
 Daria von Loewenich (* 1997), deutsche Schauspielerin
 Gerhard von Loewenich (1929–2017), deutscher Regierungsbeamter, Staatssekretär a. D., Rechtsanwalt
 Gottschalk von Loewenich (Fabrikant) (1816–1892), Tabakfabrikant in Erlangen
 Gottschalk von Loewenich (Offizier) (1881–1960), Generalmajor, Rechtsritter des Johanniterordens
 Helga von Loewenich (* 1943), deutsche Künstlerin
 Hermann von Loewenich (1931–2008), Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
 Reinhard von Loewenich (* 1933), evangelisch-lutherischer Theologe
 Volker von Loewenich (* 1937), Kinderarzt, Professor für Neonatologie
 Walther von Loewenich (1903–1992), deutscher Kirchenhistoriker, Lutherforscher

Loewenich ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Loewenichsches Palais in Erlangen

Siehe auch:

 Loevenich
 Lövenich (Begriffsklärung)